Saria kan henvise til:

 SARIA, en tysk fødevarevirksomhed
 Saria, Burkina Faso en by i det centrale Burkina Faso
 Saria (bjerg), et bjerg i bjergkæden Anti-Libanon
 Saria (The Legend of Zelda), en fiktiv karakter i The Legend of Zelda
 Saria (ø), en ø i Dodekaneserne Grækenland